Алексе́й Никола́евич Попо́в:
 Попов, Алексей Николаевич (1858—1917) — русский живописец-баталист.
 Попов, Алексей Николаевич (род. 1974) — российский хоккеист.
 Попов, Алексей Николаевич (род. 1980) — украинский футболист, игрок в мини-футбол.